Belgische Gouden Schoen, De Gouden Schoen jaarlijks uitgereikt door de Belgische voetbalbond aan de beste voetballer in de Belgische competitie
 Nederlandse Gouden Schoen, De Gouden Schoen jaarlijks toegekend door De Telegraaf en Voetbal International aan de beste voetballer in de Nederlandse competitie
 Europees topschutter van het seizoen, De Gouden Schoen, jaarlijks uitgereikt door European Sports Media aan de topscorer van Europa
 Gouden Schoen van de Eeuw, trofee voor de beste Belgische voetballer van de 20e eeuw